John Hedberg kan syfta på bland andra:

 John Hedberg (konstnär) (1895–1957), svensk konstnär
 John Hedberg (författare) (1930–2019), svensk författare
 John Hedberg (predikant) (1854-1916), baptistpredikant